Пасо Панал има више значења:

 Пасо Панал (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Панал (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику